Trends è una rivista francese di ristorazione e turismo fondata nel 2006.

Collegamenti esterni 
 

Riviste di turismo francesi